Pressignac, une commune de la Charente.
Pressignac, une ancienne commune de la Dordogne, qui est incluse depuis 1960 dans la commune de Pressignac-Vicq.